Okręty US Navy o nazwie USS "Regulus":
 Pierwszy "Regulus" (AK-14) był okrętem zaopatrzeniowym typu Regulus, który był w służbie w Marynarce w latach 1940-1946.
 Drugi "Regulus" (AF-57) był okrętem magazynowym typu Denebola, który był w służbie w latach 1954-1971.
Regulus